Прохоровский переулок:

Россия 

 Прохоровский переулок — переулок в Воронеже

Украина 

 Прохоровский переулок — переулок в Одессе

См. также 

 Прохоровская улица